Bronski ist der Familienname folgender Personen:

 Max Bronski, Pseudonym von Franz-Maria Sonner (* 1953), deutscher Schriftsteller
 Michael Bronski (* 1949), US-amerikanischer Autor und Historiker
 Mieczysław Broński (1882–1938), russisch-sowjetischer Politiker und Diplomat
 Steve Bronski (1960–2021), britischer Musiker, siehe Bronski Beat

Siehe auch:
 Bronski und Bernstein
 Bronsky